Сиэтл Маринерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 79 матчей в 145 проведённых играх. В финальной серии Американской лиги команда уступила Кливленд Индианс 2-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 4
 Выигрышей: 3
 Поражений: 1
 Процент побед: 75
 Очков набрано: 24
 Очков пропущено: 13

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 159
 Очков пропущено: 142

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 154

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 129

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 16
 Поражений: 13
 Процент побед: 55.17
 Очков набрано: 182
 Очков пропущено: 148

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 19
 Поражений: 8
 Процент побед: 70.37
 Очков набрано: 155
 Очков пропущено: 112

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 12
 Очков пропущено: 10

Плей-офф 
 Финальные серии Американской лиги: Кливленд Индианс — Сиэтл Маринерс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сиэтл Маринерс
МЛБ в сезоне 1995